

Patronyme 

 Nelly Cormon (1877-1942), actrice française ;
 Pierre Cormon (né 1965), écrivain suisse d'expression française ;

Pseudonyme 

 Ferdinand Anne Piestre dit Fernand Cormon (1845-1924), peintre français ;
 Pierre-Étienne Piestre dit Eugène Cormon (1811-1903), dramaturge français, père du précédent.